CO2 é o quarto álbum da banda alemã Stahlmann. Foi lançado em 28 de agosto de 2015.

Faixas

Faixas (Edição limitada)

Ligações externas
 Stahlmann - CO2 - no Discogs

Álbuns de Stahlmann
C
Álbuns de 2015
Álbuns em língua alemã